Фернандо Льоренте, Ферна́ндо Льоре́нте То́ррес (ісп. Fernando Llorente Torres, нар. 26 лютого 1985 року, Памплона, Іспанія) — іспанський футболіст, нападник «Тоттенгем Готспур».
 Франсиско Льоренте, Франсиско Льоренте Хенто (ісп. Paco Llorente Gento, нар. 21 травня 1965, Валядолід) — іспанський футболіст, що грав на позиції півзахисника. 
 Хосеба Льоренте, Хосеба Льоренте Етшаррі (ісп. Joseba Llorente Etxarri; 24 листопада 1979, Ондаррібія) — іспанський футболіст баскського походження. 
 Маркос Льоренте (ісп. Marcos Llorente, нар. 30 січня 1995, Мадрид) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Реал Мадрид». 
 Дієго Льоренте (ісп. Diego Llorente, нар. 16 серпня 1993, Мадрид) — іспанський футболіст, захисник клубу «Реал Сосьєдад». 
 Хуліо Льоренте (ісп. Julio Llorente, нар. 14 червня 1966, Вальядолід) — іспанський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема, за «Реал Мадрид».
 Хосе Вільялонга Льоренте (ісп. José Villalonga, нар. 12 грудня 1919, Кордова — пом. 8 серпня 1973, Кордова) — іспанський футбольний тренер.
 Альваро Фернандес Льоренте (ісп. Álvaro Fernández Llorente, нар. 13 квітня 1998, Арнедо) — іспанський футболіст, воротар клубу «Уеска» та національної збірної Іспанії.